Древний ужас:
 «Древний ужас» () — настольная игра по мотивам мифов Г. Ф. Лавкрафта.
 «Древний ужас» () — картина Леона Бакста.